Mike Dean (kunstenaar), Brits kunstenaar
 Mike Dean (muziekproducent), een producent van rapmuziek
 Mike Dean (scheidsrechter), een Brits voetbalscheidsrechter
 Mike Dean (basgitarist) (1963), Amerikaanse bassist van de band Corrosion of Conformity